Татьяна Головін була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки знялась через травму. 

Марія Шарапова виграла титул, у фіналі перемігши Домініку Цібулкову з рахунком 7–6(9–7), 6–3. Це був 19-й титул Шарапової за кар'єру, але 1-й на ґрунтових кортах.

Сіяні гравчині 

Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 ITF tournament edition details 

2008
Bausch and Lomb Championships